

Patronymes 

 Adjutorio Serrat (né en 1955), footballeur espagnol.
 Candela Serrat (née en 1986), actrice espagnole.
 Carole Serrat, chanteuse, speakerine, sophrologue et animatrice de radio française.
 Esteve Fradera Serrat (né en 1963), footballeur espagnol.
 Fabienne Serrat (née en 1956), skieuse française.
 Frédéric Serrat (né en 1977), boxeeur français.
 Joan Manuel Serrat (né en 1943), chanteur catalan.

Toponymes

El Serrat, village d'Andorre situé dans la paroisse d'Ordino.

Cap Serrat, cap situé au nord-ouest de la Tunisie.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique